Jenkina är ett släkte av svampdjur. Jenkina ingår i familjen Jenkinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Jenkina